Czwarte zawody w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2019/2020 odbyły się w Zaō w dniach 17–19 stycznia 2020 roku.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zwyciężyła Austriaczka Marita Kramer wyprzedzając o ponad trzy punkty najlepszą z reprezentantek gospodarzy – Sarę Takanashi. Trzecie miejsce zajęła Rosjanka Sofja Tichonowa. Do konkursu awans zdołały wywalczyć Kinga Rajda (18. miejsce), oraz Anna Twardosz (38. miejsce). Kwalifikacji nie uzyskały Joanna Szwab (45. miejsce) i Nicole Konderla (54. miejsce). Za nieprzepisową długość nart zdyskwalifikowana została Francuzka Julia Clair. Zawody zostały odbyte z dwudziestej piątej i dwudziestej szóstej belki startowej.

Triumf w pierwszym konkursie indywidualnym odniosła reprezentująca Austrię Eva Pinkelnig. Drugie miejsce ze stratą wynoszącą ponad siedemnaście punktów zajęła Sara Takanashi. Na najniższym stopniu podium stanęła rodaczka triumfatorki – Chiara Hölzl. Do drugiej serii awansowała Kinga Rajda (23. miejsce) zaliczając swój trzeci start z rzędu z punktami Pucharu Świata. Druga z Polek, Anna Twardosz zajęła przedostatnie miejsce. Pierwszą serię rozegrano z dwudziestej siódmej belki, a zaś drugą z dwudziestej ósmej i dwudziestej dziewiątej.

Pierwszy konkurs drużynowy w sezonie wygrała reprezentacja Austrii w składzie: Eva Pinkelnig, Chiara Hölzl, Marita Kramer i Daniela Iraschko-Stolz. O ponad sto czterdzieści punktów gorszy dorobek punktowy zaliczyły Japonki będące sklasyfikowane na drugim miejscu. Trzecie miejsce zajęły Norweżki, wśród których na najwyższej lokacie sklasyfikowana została Maren Lundby (2. miejsce indywidualnie). Na kolejnych pozycjach plasowały się kolejno Rosjanki, Słowenki, Niemki oraz Włoszki. Ósme, ostatnie miejsce zajęły Polki, dla których był to pierwszy konkurs drużynowy w historii ich startów. Konkurs rozegrany został z dwudziestej dziewiątej, trzydziestej i trzydziestej pierwszej platformy startowej.

W kwalifikacjach do drugiego konkursu najwyższą notę uzyskała Austriaczka Chiara Hölzl z ponad pięciopunktową przewagą nad drugą Evą Pinkelnig. Trzecie miejsce zajęła Niemka Katharina Althaus. Najlepszą Japonką była Yūka Setō (11. miejsce). Do konkursu awansowały podobnie jak do poprzedniego dwie Polki – Kinga Rajda (31. miejsce) i Anna Twardosz (40. miejsce). Poza konkursem znalazły się ponownie Joanna Szwab (42. miejsce) oraz Nicole Konderla (48. miejsce). Kwalifikacje w całości przeprowadzono z dwudziestej siódmej belki.

Drugi konkurs indywidualny zakończył się ponownym triumfem Evy Pinkelnig. Na drugim miejscu sklasyfikowana została jej rodaczka Chiara Hölzl ze stratą niespełna dwóch punktów. Na najniższym stopniu podium stanęła Norweżka Maren Lundby. Najlepszą z Japonek okazała się być Sara Takanashi (4. miejsce). Do drugiej serii zawodów awans uzyskała Kinga Rajda, która konkurs ukończyła na dwudziestej drugiej pozycji. Na pierwszej serii swój występ zakończyła Anna Twardosz (35. miejsce). Konkurs w całości przeprowadzono z dwudziestej ósmej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Zaō był Takahiro Satō oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Mathis Hubert a jego asystentem – Michael Lais. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 16 stycznia 2020

Pierwszy konkurs indywidualny – 17 stycznia 2020

Konkurs drużynowy – 18 stycznia 2020

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 19 stycznia 2020

Drugi konkurs indywidualny – 19 stycznia 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zaō
2020 w Japonii